Puppy Linux est une distribution Linux disponible en Live CD. 
 Le Premier Amour () est un dessin animé de Mickey Mouse produit par Walt Disney.
 Skinny Puppy est un groupe canadien de musique industrielle.